Cross Lake peut faire référence à :

Toponymes

Cross Lake (Manitoba)
 Cross Lake (Ontario)
 Cross Lake 19, une réserve indienne au Manitoba
 Parc provincial Cross Lake en Alberta

Voir aussi